

Селища міського типу:
 Олександрівка — Донецька область, Краматорський район, Краматорська міська громада
 Олександрівка — Донецька область, Краматорський район, Олександрівська селищна громада
 Олександрівка — Донецька область, Донецький район
 Олександрівка — Кіровоградська область, Олександрівський район
 Олександрівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Олександрівка — Одеська область, Одеський район

Села:
 Олександрівка — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Олександрівка — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Олександрівка — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Олександрівка — Вінницька область, Вінницький район, Вороновицька селищна громада
 Олександрівка — Вінницька область, Вінницький район, Липовецька міська громада
 Олександрівка — Вінницька область, Жмеринський район
 Олександрівка — Вінницька область, Хмільницький район
 Олександрівка — Вінницька область, Тульчинський район
 Олександрівка — Вінницька область, Гайсинський район
 Олександрівка — Волинська область, Луцький район, Луцька міська громада
 Олександрівка — Волинська область, Луцький район, Копачівська сільська громада
 Олександрівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район, Слобожанська селищна громада
 Олександрівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новопокровська селищна громада
 Олександрівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Олександрівка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Олександрівка — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Олександрівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Олександрівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Девладівська сільська громада
 Олександрівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Гречаноподівська сільська громада
 Олександрівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Межівська селищна громада
 Олександрівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Покровська селищна громада
 Олександрівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Брагинівська сільська громада
 Олександрівка — Донецька область, Кальміуський район
 Олександрівка — Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська громада
 Олександрівка — Донецька область, Краматорський район, Черкаська селищна громада
 Олександрівка — Житомирська область, Коростенський район
 Олександрівка — Житомирська область, Звягельський район
 Олександрівка — Житомирська область, Житомирський район
 Олександрівка — Закарпатська область, Хустський район
 Олександрівка — Запорізька область, Бердянський район
 Олександрівка — Запорізька область, Василівський район
 Олександрівка — Запорізька область, Мелітопольський район, Олександрівська сільська громада
 Олександрівка — Запорізька область, Мелітопольський район, Якимівська селищна громада
 Олександрівка — Київська область, Обухівський район
 Олександрівка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Олександрівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Долинська міська громада
 Олександрівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Катеринівська сільська громада
 Олександрівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Устинівська селищна громада
 Олександрівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Добровеличківська селищна громада
 Олександрівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Маловисківська міська громада
 Олександрівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Петрівська селищна громада
 Олександрівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Попельнастівська сільська громада
 Олександрівка — Луганська область, Сєвєродонецький район
 Олександрівка — Луганська область, Сватівський район
 Олександрівка — Луганська область, Довжанський район
 Олександрівка — Луганська область, Щастинський район
 Олександрівка — Миколаївська область, Миколаївський район, Березанська селищна громада
 Олександрівка — Миколаївська область, Миколаївський район, Сухоєланецька сільська громада
 Олександрівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Володимирівська сільська громада
 Олександрівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Мостівська сільська громада
 Олександрівка — Миколаївська область, Баштанський район, Володимирівська сільська громада
 Олександрівка — Миколаївська область, Баштанський район, Горохівська сільська громада
 Олександрівка — Одеська область, Березівський район
 Олександрівка — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Олександрівка — Одеська область, Болградський район
 Олександрівка — Одеська область, Одеський район
 Олександрівка — Одеська область, Подільський район, Долинська сільська громада
 Олександрівка — Одеська область, Подільський район, Кодимська міська громада
 Олександрівка — Одеська область, Подільський район, Любашівська селищна громада
 Олександрівка — Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна громада
 Олександрівка — Одеська область, Подільський район, Подільська міська громада
 Олександрівка — Одеська область, Роздільнянський район
 Олександрівка — Полтавська область, Кременчуцький район
 Олександрівка — Полтавська область, Лубенський район, Гребінківська міська громада (до 2020 року — Гребінківський район)
 Олександрівка — Полтавська область, Лубенський район, Лубенська міська громада (до 2020 року — Лубенський район)
 Олександрівка — Полтавська область, Лубенський район, Пирятинська міська громада (до 2020 року — Пирятинський район)
 Олександрівка — Полтавська область, Лубенський район, Чорнухинська селищна громада (до 2020 року — Чорнухинський район)
 Олександрівка — Рівненська область, Рівненський район
 Олександрівка — Рівненська область, Сарненський район
 Олександрівка — Сумська область, Конотопський район
 Олександрівка — Сумська область, Охтирський район
 Олександрівка — Сумська область, Сумський район, Миколаївська селищна громада
 Олександрівка — Сумська область, Сумський район, Лебединська міська громада
 Олександрівка — Сумська область, Сумський район, Степанівська селищна громада
 Олександрівка — Харківська область, Ізюмський район, Куньєвська сільська громада
 Олександрівка — Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська міська громада, Гусарівська сільська рада
 Олександрівка — Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська міська громада, Подолівська сільська рада
 Олександрівка — Харківська область, Лозівський район, Близнюківська селищна громада
 Олександрівка — Харківська область, Лозівський район, Лозівська міська громада
 Олександрівка — Харківська область, Богодухівський район, Богодухівська міська громада
 Олександрівка — Харківська область, Богодухівський район, Валківська міська громада
 Олександрівка — Харківська область, Богодухівський район, Золочівська селищна громада
 Олександрівка — Харківська область, Красноградський район, Зачепилівська селищна громада
 Олександрівка — Харківська область, Красноградський район, Кегичівська селищна громада
 Олександрівка — Харківська область, Красноградський район, Наталинська сільська громада
 Олександрівка — Харківська область, Красноградський район, Сахновщинська селищна громада
 Олександрівка — Харківська область, Куп'янський район
 Олександрівка — Харківська область, Харківський район, Циркунівська сільська громада
 Олександрівка — Харківська область, Харківський район, Мереф'янська міська громада
 Олександрівка — Херсонська область, Генічеський район
 Олександрівка — Херсонська область, Скадовський район, Каланчацька селищна громада
 Олександрівка — Херсонська область, Скадовський район, Скадовська міська громада
 Олександрівка — Херсонська область, Скадовський район, Чулаківська сільська громада
 Олександрівка — Херсонська область, Херсонський район
 Олександрівка — Хмельницька область, Хмельницький район, Сатанівська селищна громада
 Олександрівка — Хмельницька область, Хмельницький район, Старосинявська селищна громада
 Олександрівка — Черкаська область, Уманський район
 Олександрівка — Чернігівська область, Корюківський район
 Олександрівка — Чернігівська область, Ніжинський район
 Олександрівка — Чернігівська область, Чернігівський район
 Олександрівка — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

 Олександрівка — колишнє село Мар'янівської сільської ради Старобешівського району Донецької області, зняте з обліку 24 липня 2008 року
 Олександрівка — колишнє село Малосадівська сільська рада Дубенський район Рівненська область знято з облікових даних
 Олександрівка — колишнє село Владиславівської сільської ради Млинівського району Рівненської області, зняте з обліку 16 грудня 1986 року
 Олександрівка — колишнє робітниче селище, підпорядковувалося Донецькій міській раді.

Селище:
 Олександрівка — Черкаська область, Звенигородський район

Пункт пропуску:
 Олександрівка — пункт пропуску через державний кордон України у Харківській області на кордоні з Росією
 Олександрівка — пункт пропуску через державний кордон України у Луганській області на кордоні з Росією

Залізниця:
 Олександрівка — залізнична станція Знам'янської дирекції Одеської залізниці
 Олександрівка — зупинний пункт Луганської дирекції Донецької залізниці
 Олександрівка — зупинний пункт Шевченківської дирекції Одеської залізниці
 Олександрівка — зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці

Урочище:
 Олександрівка — урочище, зоологічна пам'ятка природи в межах Дубенського району Рівненської області

Села:
 Олександрівка () — Гомельська область, Брагінський район
 Олександрівка () — Гомельська область, Наровлянський район
 Олександрівка () — Мінська область, Червенський район

Залізниця:
 Олександрівка () — зупинний пункт Могильовського відділення Білоруської залізниці на лінії Осиповичі I — Барановичі-Поліські

Села:
 Олександрівка (; ) — ПМР, Кам'янський район
 Олександрівка () — Кантемірський район
 Олександрівка () — Яловенський район

Олександрівка () — село, Ленінградська область, Кіровський район

Див. також 
 Олександрівка Друга
 Александровка
 Олександрія (значення)